Anne Haney (1934-2001) – attrice statunitense
 Carol Haney (1924-1964) – attrice, cantante, ballerina e coreografa statunitense
 Devin Haney (1998) – pugile statunitense
 Lauren Haney (1936) – scrittrice statunitense
 Lee Haney (1959) – ex culturista statunitense
 Perla Haney-Jardine (1997) – attrice brasiliana naturalizzata statunitense